Ouro branco, liga metálica composta por ouro e ródio;

 Municípios
 Ouro Branco (Minas Gerais)
 Ouro Branco (Rio Grande do Norte)
 Ouro Branco (Alagoas)
Marcas 
 Ouro Branco (marca), de bombons 

Desambiguações de topônimos